

Presentación previa 
Daniele Bracciali y Potito Starace eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni ganaron el título tras derrotar en la final Marcelo Arévalo y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Cabeza de serie

  Bai Yan /  Riccardo Ghedin (Cuartos de final)
  James Cerretani /  Max Schnur (Semifinales)

<ol start=3>
  Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Finalistas)
 ''' Guido Andreozzi /  Andrés Molteni (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Caltanissetta 2016